Реверку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 45 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Реверкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Реверкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар